Кергелен может означать:

Топонимы 
 Кергелен (архипелаг) — архипелаг в Индийском океане между Индией и Антарктидой.
 Кергелен (остров) — неофициальное название крупнейшего острова Гранд-Тер в архипелаге Кергелен.
 Кергелен (хребет) (также Кергелен-Гауссберг) — подводный хребет в Индийском океане.
 Кергеленское плато — подводное плато в Индийском океане.

Фамилия 
 Кергелен, Ив-Жозеф Тремарек (1734—1797) — мореплаватель, открывший архипелаг, названный его именем.
 Кергелен, Мишель Франсуа-Жак (1928—1999) — французский ботаник, создатель Index synonymique de la flore de France.